Benelli:

 Benelli — итальянская оружейная компания.
 Benelli 250 TN — итальянский мотоцикл, серийно выпускавшийся с 1936 года.
 Benelli 500 M36 Mototriciclo — итальянский трёхколесный грузовой трицикл, серийно выпускавшийся с 1936 года.
 Benelli B76 — итальянский самозарядный пистолет.
 Benelli M1 — итальянское полуавтоматическое ружьё.
 Benelli M2 — полуавтоматический дробовик.
 Benelli M3 Super 90 — итальянское боевoe ружьё.
 Benelli M4 Super 90 — гладкоствольное полуавтоматическое магазинное самозарядное ружьё.
 Benelli — итальянский производитель мотоциклов.
 HSR-Benelli — австрийско-итальянский производитель водных мотоциклов.
 Бенелли, Джованни (1921—1982) — итальянский кардинал.
 Бенелли, Сем (1877—1949) — итальянский поэт, писатель и драматург.